Wald může znamenat:

místopisný název
 Aicha vorm Wald – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Furth im Wald – pohraniční město v severovýchodním Bavorsku
 Neunburg vorm Wald – město v německé spolkové zemi Bavorsko
 Sankt Georgen am Walde – městys v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy 
 Sankt Johann im Walde – obec v Rakousku ve spolkové zemi Tyrolsko
 Wald im Pinzgau – obec ve spolkové zemi Salcbursko v Rakousku

příjmení
 Abraham Wald (1902–1950) – americký matematik židovského původu
 František Wald (1861–1930) – vysokoškolský pedagog, profesor teoretické a fyzikální chemie a chemické metalurgie.
 George Wald (1906–1997) – americký biochemik, nobelista